Carlo Faraldo – politico italiano
 Claude Faraldo – attore, regista e sceneggiatore francese
 Daniel Faraldo – attore e sceneggiatore statunitense
 Francesco Faraldo – ex judoka italiano
 Pier Luigi Faraldo – regista e sceneggiatore italiano